Азовсталь — металургійний комбінат у Маріуполі
 Азовсталь — колишній пасажирський зупинний пункт Донецької залізниці